Seki kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Pulau Bacan, ö, Maluku Utara, 
 Desa Seki, administrativ by, Nusa Tenggara Timur,

Japan 

 Seki, Gifu, stad, Gifu prefektur,

Turkiet 

 Seki (ort), Batman, 
 Seki (subdistrikt), Muğla, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Turkietförgreningar